Теоремой Коши называются следующие утверждения:
 Интегральная теорема Коши
 Теорема Коши о многогранниках
 Теорема Коши о среднем значении
 Теорема Коши (теория групп)

См. также 
 Признак Коши
 Теорема Коши — Ковалевской
 Теорема Больцано — Коши
 Теорема Коши — Адамара
 Условия Коши — Римана